Теплихово — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области России. Входит в состав Васильевского сельского поселения. Население — 19 жителей (2007 год).

Расположена в восточной части области в 17 км к северо-востоку от Тёмкина, в 38 км южнее автодороги , на берегу реки Истры. В 18 км юго-западнее деревни расположена железнодорожная станция Тёмкино на линии Вязьма — Калуга.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Тёмкинского района